И́нглвуд () — название нескольких населённых пунктов в США:

 Инглвуд — город в округе Лос-Анджелес, Калифорния.
 Инглвуд — город в штате Небраска.
 Инглвуд — город в Новой Зеландии.

См. также